Körbecke ist der Name folgender Orte:

 Körbecke (Möhnesee), Ortsteil der Gemeinde Möhnesee im Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Körbecke (Borgentreich), Stadtteil der Stadt Borgentreich im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

Koerbecke ist der Familienname folgender Personen
 Johann Koerbecke (um 1420–1491), deutscher Maler